WM peut faire référence à :
 Gestionnaire de fenêtres (Window Manager) ;
 Holden WM, une voiture ;
 Malaisie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Warner Music et ses différentes filiales ;
 Web Master ;
 Windows Mobile, le système d'exploitation pour téléphones mobiles de Microsoft ;
 Windward Islands Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Le WM, une tactique en football qui connut son apogée durant les années 1930 et 1940.